La nuit des Longs Couteaux désigne la période du  au  durant laquelle Adolf Hitler décapita la SA.
 La nuit des Longs Couteaux désigne, au Canada, la nuit de négociation constitutionnelle qui mena au rapatriement de la constitution canadienne en 1982.
 La nuit des Longs Couteaux désigne, en Suisse, la nuit précédant l'élection des conseillers fédéraux.
 La nuit des Longs Couteaux désigne, au Royaume-Uni, la révocation de la moitié du gouvernement par le Premier ministre Harold Macmillan le .
 La Nuit des longs couteaux (1966)  épisode  de la série télévisée Au cœur du temps.